Čtyřhra juniorů ve Wimbledonu 2021 probíhala v první polovině července 2021. Do deblové soutěže londýnského grandslamu hraného na trávě All England Clubu nastoupilo třicet dva párů. V roce 2020 byl turnaj poprvé od konce druhé světové války zrušen kvůli pandemii covidu-19. Obhájci titulu z roku 2019 byli Češi Jonáš Forejtek a Jiří Lehečka, kteří již nebyli věkově způsobilí k účasti v juniorské kategorii.

Vítězem se stal litevsko-španělský pár Edas Butvilas a Alejandro Manzanera Pertusa, který ve finále zdolal španělsko-jordánskou dvojici Daniel Rincón a Abedallah Shelbayh po dvousetovém průběhu 6–3 a 6–4. Oba junioři vybojovali premiérové grandslamové trofeje. Sedmnáctiletý Shelbayh se na předcházejícím French Open stal prvním jordánským tenistou hrajícím grandslam. Ve Wimbledonu pak postoupil jako první Jordánec do finále majoru.

Nasazení párů 
  Jack Pinnington Jones /  Šang Ťün-čcheng (2. kolo, odstoupili)
  Sean Cuenin /  Luca Van Assche (1. kolo)
  Alexander Bernard /  Dali Blanch (2. kolo)
  Leo Borg /  Mark Lajal (2. kolo)
  Maks Kaśnikowski /  Aleksander Orlikowski (1. kolo)
  Bruno Kuzuhara /  Ethan Quinn (2. kolo)
  Vjačeslav Bjelinskyj /  Petr Nestěrov (2. kolo)
  Daniel Mérida Aguilar /  Coleman Wong (1. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Wimbledon 2021
Čtyřhra juniorů